Gaz X (ang. X-gas) – potoczna nazwa kilku bojowych środków trujących:
 bromooctanu etylu (EBA)
 chlorku metanosulfonylu
 eteru bis(bromometylowego) (Bibi)
 eteru bis(chlorometylowego) (Cici)
 etylodibromoarsyny
 fenylodibromoarsyny

Przypisy 

Bojowe środki trujące